Irákleion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Irakleíou, prefektur, Kreta, 
 Heraklion, regionhuvudort, Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar